Het ATP-tennistoernooi van Viña del Mar (officieel de Movistar Open) van 2006 werd gespeeld van 30 januari tot en met 5 februari in het Chileense Viña del Mar. Er werd gespeeld op een gravelbaan.

Geplaatste spelers

Uitslagen 

* opgave/walk-over

Vina del Mar
ATP-toernooi van Viña del Mar